Глаголев — русская фамилия. Женская форма .

Глаголев 
 
 Глаголев, Алексей Александрович (1901—1972) — священник, сын Александра Александровича Глаголева.
 Глаголев, Андрей Гаврилович (1793—1844) — русский филолог, писатель, поэт, историк и археолог.
 
 
 Глаголев, Геннадий Владимирович (1947—2005) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр и сценарист
 Глаголев, Евгений Борисович (1929—2007) — советский конструктор стрелкового оружия.
 Глаголев, Матвей Фёдорович (1828—1887) — российский медик, военный врач, доктор медицины. Автор ряда научных трудов, действительный статский советник.
 Глаголев, Николай Иванович (1910—1996) — советский учёный в области механики.
 Глаголев, Нил Александрович (1888—1945) — геометр, создатель советской номографической школы.
 Глаголев, Павел Алексеевич (1896—1972) — советский учёный, специалист в области морфологии с.-х. животных, доктор биологических наук.
 
 Глаголев, Юрий Владимирович (род. 1926) — композитор, художественный руководитель русского хора «Перезвон».



Примечания